Polsko-Azerbejdżańska Izba Gospodarcza (azer. Polşa-Azərbaycan Ticarət Palatası, ros. Польско-Азербайджанская Торговая Палатa) została powołana przez kręgi gospodarcze Polski i Azerbejdżanu dla rozwoju stosunków gospodarczych między obu krajami.

Izba utrzymuje przedstawicielstwo w Baku.

Zobacz też 
 Ambasada RP w Baku
 Ambasada Azerbejdżanu w Polsce

Izby gospodarcze
Gospodarka Polski
Stosunki polsko-azerskie
Gospodarka Azerbejdżanu